Аристократ може означати:
 представник аристократії.
 давньогрецьке ім'я, його відомі носії:
 Аристократ — цар Аркадії, див Царі Аркадії.
 Аристократ II — цар Аркадії.
 «Аристократ» — шахова композиція без пішаків.